Павел Алексеевич Рязанцев (род. 19 мая 1981) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий хоккейного клуба «Сибсельмаш», заслуженный мастер спорта России (2013).

Карьера

Клубная 
Начал играть в хоккей с мячом в Новосибирске в 1990 году в школе «Сибсельмаша». Первый тренер — Александр Савченко. На детско-юношеском уровне побеждает в турнире «Плетёный мяч» (1996), чемпионатах России среди младших юношей (1997) и юношей (1998), Кубке мира среди юношей (1996). Чемпион России среди юниоров (2000), лучший нападающий и бомбардир турнира (12 мячей). Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2000).

В составе главной команды дебютировал в сезоне 1998/99, проведя за «Сибсельмаш» первые два сезона игровой карьеры.

Сезон 2000/01 провёл в читинском СКА-«Забайкальце», в котором проходил срочную военную службу.

С 2001 по 2006 год был игроком первоуральского «Уральского трубника», в 2004 и 2005 годах признаваясь лучшим игроком команды. В 2004 году впервые включён в число 22-х лучших игроков сезона. Большую часть сезона 2002/03 пропустил из-за травмы.

В 2006 году переходит в кемеровский «Кузбасс», в составе которого становится обладателем серебряной (2009) и бронзовых (2007, 2008, 2010) медалей чемпионатов России, побеждает в Кубке России (2007). Выступая за команду с 2006 по 2012 год все шесть сезонов неизменно возглавляет список бомбардиров команды, обновив в чемпионате России сезона 2011/12 клубный рекорд результативности за сезон – 62 мяча, в этом же сезоне Рязанцев поразил ворота соперников в 23 матчах подряд — рекордная голевая серия в истории «Кузбасса». В сезоне 2011/12 был капитаном команды. Входит в тройку лучших бомбардиров «Кузбасса».

С 2012 по 2015 год в составе московского «Динамо», побеждая в сезоне 2012/13 в чемпионате России (2013) и Кубке России (2012), в следующем сезоне в международных клубных турнирах — Кубке мира (2013) и Кубке чемпионов Эдсбюна (2013).

В 2015 году переходит в хабаровский «СКА-Нефтяник», за который выступает до 2019 года, трижды подряд побеждая в чемпионате России (2017, 2018, 2019) и Кубке России (2016, 2017, 2018).

После сезона 2019/20, проведённого в стокгольмском АИКе, вернулся в «СКА-Нефтяник», выступая за команду до 2022 года.

По итогам сезона 2020/21 в возрасте 39 лет (39 лет, 10 месяцев и 3 дня) стал лучшим бомбардиром чемпионата России (64 мяча), побив свой личный рекорд (62 мяча за «Кузбасс» (2011/12) и в сезоне 2018/19 за «СКА-Нефтяник»), став самым возрастным лучшим бомбардиром чемпионата страны в истории отечественного хоккея с мячом, превзойдя достижения Николая Дуракова (1973/74 — 44 мяча) и Николая Афанасенко (1987/88 — 41 мяч), а также самым результативным игроком в возрасте от 39 лет, превзойдя достижение Сергея Ломанова-младшего (2019/20 — 52 мяча). Также по итогам сезона вошёл в тройку лучших пенальтистов в истории отечественного хоккея с мячом по числу реализованных подряд 12-метровых ударов — 15, уступая по этому показателю только Сергею Слепову (24) и Валерию Могучему (16).

Сезон 2022/23 начал в составе «Сибсельмаша».

В сборной России 
В сборной России с 2006 по 2013, 2015 годах.

Дебют в сборной России состоялся 30 сентября 2006 года в товарищеском матче, проходившем в Москве, в котором сборная России проиграла сборной Швеции со счётом 3:10, мячей не забивал. Но уже во втором московском матче 1 октября 2006 года с тем же соперником отметился двумя забитыми мячами и помог сборной России одержать победу со счётом 9:4.

Участник восьми чемпионатов мира, дебютировав на турнире 2007 года, пятикратный чемпион мира (2007, 2008, 2011, 2013, 2015). На чемпионате мира 2015 года в финальном матче против сборной Швеции (5:3) при счёте 3:3 забил победный мяч в ворота соперника. На чемпионатах мира провёл 50 игр, забил 86 мячей.

Достижения 
«Сибсельмаш»
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею (1): 1999 
 Чемпион России среди юниоров: 2000 
 Чемпион России среди юношей: 1998 
 Чемпион России среди младших юношей: 1997 
 Победитель турнира «Плетёный мяч»: 1996 
 Обладатель Кубка мира среди юношей: 1996 

«Уральский трубник»
 Чемпион России по мини-хоккею (3): 2001, 2002, 2005 

«Кузбасс»
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2008/09 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2006/07, 2007/08, 2009/10 
 Обладатель Кубка России (1): 2007
 Бронзовый призёр Кубка России (1): 2008 

«Динамо» (Москва)
 Чемпион России (1): 2012/13 
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013/14, 2014/15 
 Обладатель Кубка России (1): 2012 
 Обладатель Суперкубка России (2): 2013 (весна), 2013 (осень) 
 Обладатель Кубка мира (1): 2013 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна (1): 2013 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна (1): 2014

«СКА-Нефтяник»
 Чемпион России (3): 2016/17, 2017/18, 2018/19 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2020/21 
 Обладатель Кубка России (3): 2016, 2017, 2018 
 Финалист Кубка России (2): 2015, 2020 
 Обладатель Суперкубка России (3): 2017 (весна), 2019, 2021 
 Финалист Суперкубка России (1): 2017 (осень) 

Сборная России
 Чемпион мира (5): 2007, 2008, 2011, 2013, 2015 
 Серебряный призёр чемпионата мира (3): 2009, 2010, 2012 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (3): 2008, 2010, 2012 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы губернатора Московской области (1): 2003 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров: 2000 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (13 раз): 2004, 2006—2014, 2017, 2018, 2021 
 Лучший бомбардир чемпионата России: 2021 (64 мяча) 
 Лучший бомбардир чемпионата мира: 2010 (14 мячей) 
 Лучший бомбардир Международного турнира на призы Правительства России: 2008 (10 мячей) 
 Лучший игрок «Уральского трубника»: 2004, 2005 
 Лучший игрок «Кузбасса»: 2012 
 Лучший игрок «СКА-Нефтяника»: 2021 
 Лучший игрок чемпионата мира среди юниоров: 2000

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 28 команд

  1.Ак Барс-Динамо    = 82 мяча  15.Саяны             = 31
  2.Байкал-Энергия    = 81       16-17.СКА-Нефтяник   = 25
  3.Уральский трубник = 75       16-17.Мурман         = 25
  4.Сибсельмаш        = 71       18.СКА-Свердловск    = 18
  5.Волга             = 68       19.Металлург Бр      = 14
  6.Родина            = 63       20.Маяк              = 13
  7.Старт             = 55       21.Север             = 12
  8.Енисей            = 53       22-23.Лесохимик      =  7
  9.Динамо М          = 43       22-23.ХК Боровичи    =  7
 10-11.Зоркий         = 42       24.БСК               =  6
 10-11.Водник         = 42       25-26.Агрохим        =  4
 12.Кузбасс           = 41       25-26.СКА-Забайкалец =  4(4)
 13.Строитель С       = 38       27.Североникель      =  2
 14.Локомотив Ор      = 34       28.Юность Ом         =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 172 играх
по 2 мяча забивал в 130 играх 
по 3 мяча забивал в 82 играх 
по 4 мяча забивал в 41 игре 
по 5 мячей забивал в 17 играх
по 6 мячей забивал в 5 играх
Свои 957 мячей забросил в 447 играх, в 141 игре мячей не забивал.

В сборной 

Итого: 75 матчей / 117 мячей;  56 побед, 5 ничьх, 14 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте hsmdynamo.com / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 
 Павел Рязанцев - царь-пушка, он же человек-гол / Тихоокеанская звезда / 
 Павел Рязанцев: «Удачу надо заслужить» / Северный рабочий / 
 Добрый бомбардир из "Кузбасса" / retro.bandynet.ru /   

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ АИК
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Уральский трубник»